Nicholas Monroe e Simon Stadler erano i detentori del titolo, ma Simon Stadler non ha partecipato al torneo. Nicholas Monroe ha fatto coppia con Johan Brunström e sono riusciti a vincere il torneo superando in finale Jérémy Chardy e Oliver Marach per 4-6, 7-65, [10-7]

Teste di serie

  David Marrero /  Fernando Verdasco (semifinale)
  Andre Begemann /  Robert Lindstedt (quarti di finale)

  Tomasz Bednarek /  Henri Kontinen (semifinale)
  Johan Brunström /  Nicholas Monroe (campioni)

Wildcard

  Daniel Windahl /  Elias Ymer (primo turno)

  Isak Arvidsson /  Markus Eriksson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Swedish Open 2014
ATP World Tour 2014